Alkalisch of alkalien (afkomstig uit het Arabisch) kan verwijzen naar:
in de scheikunde:
stoffen of materialen die elementen uit de alkali- of de aardalkalimetaal bevatten;
stoffen die basisch zijn, het tegenovergestelde van zuur;
basische oplossingen, zie natronloog;
in de aardwetenschappen, naast de scheikundige betekenissen:
stollingsgesteente, lava of magma dat relatief veel alkali-elementen bevat ten opzichte van silica (siliciumoxide), zie alkalien (geologie).